

Результаты соревнований

Мужчины 
{| class=wikitable style=font-size:85%
|-
! width=10 | Этап
! width=40 | Дата
! width=210 | Место проведения
! width=290 | Дисциплина
! width=210 | Первое место
! width=210 | Второе место
! width=210 | Третье место
! width=10 | Отчёт
|-
| align=center | 1
| align=center | 27.10.2019
|  Зёльден
| Гигантский слалом
|  Алекси Пентюро
|  Матьё Февр
|  Жан Кранец
| align=center | 
|-
| align=center | 2
| align=center | 24.11.2019
|  Леви
| Слалом
|  Хенрик Кристофферсен
|  Клеман Ноэль
|  Даниель Юль
| align=center | 
|-
| align=center | 3
| align=center | 30.11.2019
|  Лейк-Луиз
| Скоростной спуск
|  Томас Дрессен
|  Доминик Парис
|  Карло Янка Беат Фойц
| align=center | 
|-
| align=center | 4
| align=center | 01.12.2019
|  Лейк-Луиз
| Супергигант
|  Маттиас Майер
|  Доминик Парис
|  Винцент Крихмайр Мауро Кавизель
| align=center | 
|-
| align=center | 5
| align=center | 06.12.2019
|  Бивер-Крик
| Супергигант
|  Марко Одерматт
|  Александер Омодт Кильде
|  Маттиас Майер
| align=center | 
|-
| align=center | 6
| align=center | 07.12.2019
|  Бивер-Крик
| Скоростной спуск
|  Беат Фойц
|  Жоан Кларе Винцент Крихмайр
|
| align=center | 
|-
| align=center | 7
| align=center | 08.12.2019
|  Бивер-Крик
| Гигантский слалом
|  Томми Форд
|  Хенрик Кристофферсен
|  Лейф Кристиан Нествол-Хауген
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 14.12.2019
|  Валь-д’Изер
| Гигантский слалом
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 8
| align=center | 15.12.2019
|  Валь-д’Изер
| Слалом
|  Алекси Пентюро
|  Андре Мюрер
|  Стефано Гросс
| align=center | 
|-
| align=center | 9
| align=center | 20.12.2019
|  Валь-Гардена
| Супергигант
|  Винцент Крихмайр
|  Хетиль Янсруд
|  Томас Дрессен
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 21.12.2019
|  Валь-Гардена
| Скоростной спуск
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 10
| align=center | 22.12.2019
|  Альта-Бадия
| Гигантский слалом
|  Хенрик Кристофферсен
|  Сиприен Сарразен
|  Жан Кранец
| align=center | 
|-
| align=center | 11
| align=center | 23.12.2019
|  Альта-Бадия
| Параллельный гигантский слалом
|  Расмус Виндингстад
|  Штефан Луйц
|  Роланд Лайтингер
| align=center | 
|-
| align=center | 12
| align=center | 27.12.2019
|  Бормио
| Скоростной спуск
|  Доминик Парис
|  Беат Фойц
|  Маттиас Майер
| align=center | 
|-
| align=center | 13
| align=center | 28.12.2019
|  Бормио
| Скоростной спуск
|  Доминик Парис
|  Урс Кринбюль
|  Беат Фойц
| align=center | 
|-
| align=center | 14
| align=center | 29.12.2019
|  Бормио
| Альпийская комбинация
|  Алекси Пентюро
|  Александер Омодт Кильде
|  Лоик Мейяр
| align=center | 
|-
| align=center | 15
| align=center | 05.01.2020
|  Загреб
| Слалом
|  Клеман Ноэль
|  Рамон Ценхойзерн
|  Алекс Винатцер
| align=center | 
|-
| align=center | 16
| align=center | 08.01.2020
|  Мадонна-ди-Кампильо
| Слалом
|  Даниель Юль
|  Хенрик Кристофферсен
|  Клеман Ноэль
| align=center | 
|-
| align=center | 17
| align=center | 11.01.2020
|  Адельбоден
| Гигантский слалом
|  Жан Кранец
|  Филип Зубчич
|  Виктор Мюффа-Жанде Хенрик Кристофферсен
| align=center | 
|-
| align=center | 18
| align=center | 12.01.2020
|  Адельбоден
| Слалом
|  Даниель Юль
|  Хенрик Кристофферсен
|  Марко Шварц
| align=center | 
|-
| align=center | 19
| align=center | 17.01.2020
|  Венген
| Альпийская комбинация
|  Маттиас Майер
|  Алекси Пентюро
|  Виктор Мюффа-Жанде
| align=center | 
|-
| align=center | 20
| align=center | 18.01.2020
|  Венген
| Скоростной спуск
|  Беат Фойц
|  Доминик Парис
|  Томас Дрессен
| align=center | 
|-
| align=center | 21
| align=center | 19.01.2020
|  Венген
| Слалом
|  Клеман Ноэль
|  Хенрик Кристофферсен
|  Александр Хорошилов
| align=center | 
|-
| align=center | 22
| align=center | 24.01.2020
|  Кицбюэль
| Супергигант
|  Хетиль Янсруд
|  Александер Омодт Кильде Маттиас Майер
|
| align=center | 
|-
| align=center | 23
| align=center | 25.01.2020
|  Кицбюэль
| Скоростной спуск
|  Маттиас Майер
|  Винцент Крихмайр Беат Фойц
|
| align=center | 
|-
| align=center | 24
| align=center | 26.01.2020
|  Кицбюэль
| Слалом
|  Даниель Юль
|  Марко Шварц
|  Клеман Ноэль
| align=center | 
|-
| align=center | 25
| align=center | 28.01.2020
|  Шладминг
| Слалом
|  Хенрик Кристофферсен
|  Алекси Пентюро
|  Даниель Юль
| align=center | 
|-
| align=center | 26
| align=center | 01.02.2020
|  Гармиш-Партенкирхен
| Скоростной спуск
|  Томас Дрессен
|  Александер Омодт Кильде
|  Жоан Кларе
| align=center | 
|-
| align=center | 27
| align=center | 02.02.2020
|  Гармиш-Партенкирхен
| Гигантский слалом
|  Алекси Пентюро
|  Лоик Мейяр
|  Лейф Кристиан Нествол-Хауген
| align=center | 
|-
| align=center | 28
| align=center | 08.02.2020
|  Шамони
| Слалом
|  Клеман Ноэль
|  Тимон Хёуган
|  Адриан Пертль
| align=center | 
|-
| align=center | 29
| align=center | 09.02.2020
|  Шамони
| Параллельный гигантский слалом
|  Лоик Мейяр
|  Томас Тумлер
|  Александер Шмид
| align=center | 
|-
| align=center | 30
| align=center | 13.02.2020
|  Зальбах-Хинтерглемм
| Скоростной спуск
|  Томас Дрессен
|  Беат Фойц
|  Мауро Кавизель
| align=center | 
|-
| align=center | 31
| align=center | 14.02.2020
|  Зальбах-Хинтерглемм
| Супергигант
|  Александер Омодт Кильде
|  Мауро Кавизель
|  Томас Дрессен
| align=center | 
|-
| align=center | 32
| align=center | 22.02.2020
|  Ниигата Юдзава Наэба
| Гигантский слалом
|  Филип Зубчич
|  Марко Одерматт
|  Томми Форд
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 23.02.2020
|  Ниигата Юдзава Наэба
| Слалом
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 33
| align=center | 29.02.2020
|  Хинтерштодер
| Супергигант
|  Винцент Крихмайр
|  Мауро Кавизель
|  Маттиас Майер
| align=center | 
|-
| align=center | 34
| align=center | 01.03.2020
|  Хинтерштодер
| Альпийская комбинация
|  Алекси Пентюро
|  Мауро Кавизель
|  Александер Омодт Кильде
| align=center | 
|-
| align=center | 35
| align=center | 02.03.2020
|  Хинтерштодер
| Гигантский слалом
|  Алекси Пентюро
|  Филип Зубчич
|  Хенрик Кристофферсен
| align=center | 
|-
| align=center | 36
| align=center | 07.03.2020
|  Квитфьелль
| Скоростной спуск
|  Маттиас Майер
|  Александер Омодт Кильде
|  Карло Янка
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 08.03.2020
|  '''Квитфьелль
| Супергигант
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 14.03.2020
|  Краньска-Гора
| Гигантский слалом
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 15.03.2020
|  Краньска-Гора
| Слалом
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 18.03.2020
|  Кортина-д’Ампеццо
| Скоростной спуск
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 19.03.2020
|  '''Кортина-д’Ампеццо
| Супергигант
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 21.03.2020
|  Кортина-д’Ампеццо
| Гигантский слалом
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 22.03.2020
|  '''Кортина-д’Ампеццо
| Слалом
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|}

 Женщины 

 Зачёт кубка мира 

 Мужчины 

 Достижения Первая победа в карьере

Первый подиум в карьереПобеды на этапах кубка мира

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |
'''Мужчины

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2019/2020
Кубок мира по горнолыжному спорту